Billano puede referirse a:

 El cabo Villano o Billano, en el municipio de Plencia, en Vizcaya.
 La isla Villano o Billano, en el municipio de Plencia, en Vizcaya.